De finale van de Europacup II van het seizoen 1977/78 werd gehouden op 3 mei 1978 in het Parc des Princes in Parijs. RSC Anderlecht stond voor de derde keer op rij in de finale. De Brusselse club nam het ditmaal op tegen het Oostenrijkse Austria Wien.

Wedstrijdverslag
Op aangeven van trainer Raymond Goethals pakte rechtsachter Gilbert Van Binst de snelle aanvaller Hans Pirkner hard aan. Pirkner kwam er in de hele wedstrijd niet aan te pas en Van Binst scoorde zelf twee keer. De Nederlander Rob Rensenbrink scoorde net als in de finale van 1976 ook twee keer. RSC Anderlecht won met overtuigende 4-0 cijfers. Het was van de finale van 1963 geleden dat een club met meer dan drie doelpunten verschil won. Toen klopte Tottenham Hotspur het Spaanse Atlético Madrid met 5-1.

1978
Europacupvoetbal 1977/78
Europacup II 1982
Sportevenement in Parijs